

Sigle 
 Frontal Eye Fields – campi oculari frontali
 Federación Ecuatoriana de Fútbol – federazione calcistica dell'Ecuador
 Ferrovie Elettriche e Funicolari – società di trasporto pubblico attiva a Genova nel XIX secolo